Ardabil, auch Ardebil, steht für:
 Ardabil (Stadt), eine Stadt in Iran 
 Ardabil (Provinz), eine Provinz in Iran 
 Khanat Ardabil, ein historischer Staat in Iran
 Ardabil (Teppich), ein Teppich aus der Gegend von Ardabil
 Ardabil-Teppich (Zwillingspaar), ältester bekannter datierter Perserteppich
 Ardabil (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Sistan und Belutschistan im Iran